Виктор Зарубин:
 Зарубин, Виктор Алексеевич  (1931—1994) — бригадир бригады хлеборобов колхоза «Память Ленина» Хотынецкого района Орловской области, Герой Социалистического Труда.
 Зарубин, Виктор Иванович (1866—1928) — русский и украинский художник, график, сценограф.